Химки:

 Химки — город в Московской области
 Химки — городской округ в Московской области, включающий в себя г. Химки и прилегающие к нему территории.
 Химки — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в городе Химки.
 Новые Химки — проектируемый остановочный пункт главного хода Октябрьской железной дороги.
 Химки — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы.
 Химки — причал в Старых Химках на Канале имени Москвы при его соединении с Химкинским водохранилищем.

Спортивные клубы 
 «Химки» — футбольный клуб из города Химки.
 «Химки-М» — футбольный клуб из города Химки, молодёжная команда «Химок».
 «Химки-УОР» — женская футбольная команда, фарм-клуб «Химок».
 «Химки» — женский футбольный клуб из города Химки, существовавший в 2007 году.
 «Химки» — баскетбольный клуб из города Химки.
 «Химки-Подмосковье» — баскетбольный клуб из города Химки, фарм-клуб «Химок».

Спортивные сооружения 
 «Химки» — многофункциональный спортивный комплекс в городе Химки.
 «Арена Химки» — футбольный стадион в городе Химки.
 «Новые Химки» — футбольный стадион и спорткомплекс в городе Химки.

См. также 
 
 Мега Химки